Институт Жуковски, полное наименование — Институт археологии и древнего мира имени Жуковски,  — междисциплинарный учебный и исследовательский центр, специализирующийся в археологии и искусстве Средиземноморья, Египта и Ближнего Востока. Аффилиирован с Университетом Брауна.

История 
Институт был основан в 2004 году на средства, которые пожертвовали Артемис Жуковски (Джукауски), бывший канцлер Университета Брауна и его супруга Марта Шарп Жуковски, :en:Martha Sharp Joukowsky, бывшая доцент антропологии в Университете Брауна. Первым директором стала Сьюзен Олкок — вступила в должность в 2006 году. С июля 2015 года её сменил в должности Питер ван Доммелен.

Институт продолжил и существенно расширил исследования ранее существовавшего при Университете Брауна Центра археологии и искусства Старого света (Center for Old World Archaeology and Art, COWAA). Тот, в свою очередь, в 1978 году основали профессор классических исследований Р. Росс Холлоуэй, историк древнеримского искусства Рудольф Уинкс и уже упомянутая Марта Шарп Жуковски.

Институт переехал в обновлённый Род-Айленд-Холл, расположенный на Главной лужайке университета, в сентябре 2009 года.

Текущие полевые исследования 
 Archaeology of College Hill, Providence, RI
 Brown University Abydos Project, Egypt
 Brown University Labraunda Project, Turkey
 Brown University Petra Archaeological Project, Jordan
 Budsilha-Chocolja Archaeological Project, Chiapas, Mexico
 MonArch: Wesleyan-Brown Monastic Archaeology Project, Soissons, France
 Notion Archaeological Survey, Turkey
 The S’Urachi Project: Cultural Encounters and Everyday Life around a Nuraghe in Classical and Hellenistic Times, Sardinia, Italy
 Survey and Landscape Archaeology on Montserrat, West Indies
 Uronarti Regional Archaeology Project, Sudan

Примечания

Ссылки 
 Joukowsky Institute for Archaeology and the Ancient World
 Playing in the Sand by Eti Bonn-Muller, Archaeology Magazine, May 6, 2010
 The endangered future of the past by Christopher Witmore and Omur Harmansah, The New York Times, December 21, 2007
 Thinking of Graduate School in Classical Archaeology?, prepared by Jennifer Gates-Foster and Tim Moore, Department of Classics, The University of Texas at Austin

Брауновский университет
Археология в США